Iqbal peut désigner :

Patronymes 
 Zidane Iqbal (2003-), footballeur irakien ;
 Mohamed Iqbal (1877–1938) est un poète et philosophe ; 
 Nasir Iqbal (1994-) est un joueur de squash pakistanais ;
 Nazia Iqbal (1984-) est une chanteuse pakistanaise pachtoune.

Prénoms 
 Iqbal Al Asaad (1993-), médecin palestinienne ;
 Iqbal Hussain (1993-), footballeur singapourien ;
 Iqbal Masih (1983-1995), esclave pakistanais ;
 Iqbal Theba (1963-), acteur pakistano-américain ;
 Iqbal Zafar Jhagra (1947-), homme politique pakistanais.

Autres 
 Aéroport international Allama Iqbal, au Pakistan ;
 Iqbal - Non à l'esclavage des enfants, un téléfilm italien réalisé par Cinzia TH Torrini en 1998 ;
 , un film indien de 2005 réalisé par Nagesh Kukunoor ;
 Iqbal, l'enfant qui n'avait pas peur, un film franco-italien de 2015 réalisé par Michel Fuzellier et Babak Payami.